Línea 10 puede referirse a:
 Línea 10 del transporte urbano de Córdoba, Argentina.
 Línea 10 de colectivos de Paraná, Argentina.
 Línea 10 de colectivos de Tucumán, Argentina.
 Línea 10 de colectivos de Santa Fe, Argentina.
 Línea 10 de autobús urbano de Barcelona.
 Antigua Línea R10 de cercanías de Barcelona.
 Línea 10 del metro de Barcelona.
 Línea 10 del EMT de Madrid.
 Línea 10 de la EMT Málaga.
 Línea 10 del EMT Valencia.
 Línea 10 del metro de Madrid.
 Línea 10 del metro de París.
 Línea 10 de MetroValencia, España.
 Línea 10 del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona, España.
 Línea 10 de CPTM, en São Paulo.
 Línea M-010 del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
 Línea 10 de la antigua red de Los Tranvías de Zaragoza.
 Línea 10 de EMTUSA Gijón.
 Línea 10 de autobús urbano de Alcobendas.
 Línea 10 de colectivos de Buenos Aires.